Генеральный штаб Вооружённых Сил СССР — формирование (генеральный штаб), один из органов военного управления Вооруженными Силами Союза Советских Социалистических Республик.

Полное действительное наименование — Генеральный штаб Вооруженных Сил Союза Советских Социалистических Республик, сокращённое — ГШ ВС СССР.

Генеральный штаб в Советской России 
8 мая 1918 был создан Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб) (начальники — Стогов Н. Н. (18.5 — 2.8.1918 г.), Свечин А. А. (2.8 — 22.10.1918 г.), Раттэль Н. И. (22.10.1918 г. — 10.2.1921 г.)).

Органом оперативного руководства 6 сентября 1918 стал штаб Реввоенсовета Республики, а с 8 ноября — Полевой штаб РВС Республики (начальники — 6.09.1918 — Н. И. Раттэль, 21.10.1918 — Ф. В. Костяев, 18.06.1919 — М. Д. Бонч-Бруевич, 22.07.1919 — П. П. Лебедев).

10 февраля 1921 Всероглавштаб был объединён с Полевым штабом РВС Республики и получил название Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Штаб РККА стал единым органом управления вооружёнными силами РСФСР и являлся исполнительным органом РВС Республики.

Генеральный штаб в Союзе Советских Социалистических Республик 
Начальниками Штаба РККА были:
 П. П. Лебедев (февраль 1921 — апрель 1924),
 М. В. Фрунзе (апрель 1924 — январь 1925),
 С. С. Каменев (февраль — ноябрь 1925),
 М. Н. Тухачевский (ноябрь 1925 — май 1928),
 Б. М. Шапошников (май 1928 — июнь 1931),
 А. И. Егоров (июнь 1931 — сентябрь 1935).

22 сентября 1935 Штаб РККА был переименован в Генеральный штаб РККА. Начальниками Генерального штаба были:
 А. И. Егоров (сентябрь 1935 — май 1937),
 Б. М. Шапошников (май 1937 — август 1940),
 К. А. Мерецков (август 1940 — январь 1941),
 Г. К. Жуков (январь — июль 1941).

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 Генеральный штаб являлся основным органом Ставки Верховного Главнокомандования по стратегическому планированию и руководству вооруженными силами на фронтах.

Начальниками Генерального штаба ВС Союза были:
 Б. М. Шапошников (июль 1941 — май 1942),
 А. М. Василевский (май 1942 — февраль 1945),
 А. И. Антонов (с февраля 1945).

Начальниками Генерального штаба в послевоенное время были:
 А. И. Антонов (февраль 1945 — март 1946),
 А. М. Василевский (март 1946 — ноябрь 1948),
 С. М. Штеменко (ноябрь 1948 — июнь 1952),
 В. Д. Соколовский (июнь 1952 — апрель 1960),
 М. В. Захаров (апрель 1960 — март 1963),
 С. С. Бирюзов (март 1963 — октябрь 1964),
 М. В. Захаров (ноябрь 1964 — сентябрь 1971),
 В. Г. Куликов (сентябрь 1971 — январь 1977),
 Н. В. Огарков (январь 1977 — сентябрь 1984),
 С. Ф. Ахромеев (сентябрь 1984 — декабрь 1988),
 М. А. Моисеев (декабрь 1988 — август 1991),
 В. Н. Лобов (август — декабрь 1991).
 В. Н. Самсонов (декабрь 1991).
Генеральным штабом издавалось учебно-методическое пособие, предназначенное в первую очередь для курсантов и слушателей военно-учебных заведений — Атлас офицера. Впервые оно было издано в 1947 году. Выдержало 4 издания.

См. также 
 Главный штаб
 Главный штаб Русской императорской армии
 История Генерального штаба России

Примечания

Литература 
 
 
 Шапошников, Борис Михайлович, «Мозг армии.» — : Военгиз, 1927 год.
 Штеменко, Сергей Матвеевич «Генеральный штаб в годы войны» М., Воениздат.

Ссылки 
 Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России — первый заместитель министра обороны России генерал армии Н. Макаров. Главный орган военного управления. К годовщине образования Генерального штаба.
 Фонды ГУГШ в РГВИА.
 Фонды Главного Штаба в РГВИА.
 Фонды Главного Штаба Е. И. В. в РГВИА.
 Фонды Департамента Генерального Штаба и Главного Управления Генерального Штаба в РГВИА.

Вооружённые силы СССР
Генеральный штаб ВС СССР